Curl může být 

 Curl (programovací jazyk) – programovací jazyk
 cURL – stahovací software a knihovna
 americký curl – plemeno kočky
 Robert Curl – americký chemik